Дильмун:

 Дильмун — известный древним шумерам остров в Персидском заливе.
 Дильмун — в шумерской мифологии страна (город) богов; непорочное, «чистое место».
 Дильмун — местность на спутнике Сатурна Титане.